San Benigno steht für
San Benigno (Genua), Stadtviertel in Italien
San Benigno Canavese, Gemeinde der italienischen Provinz Turin